

Geografia

Rawcliffe (East Riding of Yorkshire)
Rawcliffe (North Yorkshire)